Трёхбалтаево () — село в Шемуршинском районе Чувашской Республики России. Административный центр Трёхбалтаевского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Чувашии, в пределах Чувашского плато, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на правом берегу реки Большая Карла, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-востоку от Шемурши, административного центра района. Абсолютная высота — 120 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 3,1 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,7 °C (абсолютный максимум — 37 °C); самого холодного (января) — −12,3 °C (абсолютный минимум — −42 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 530 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,3 %, женщины — соответственно 51,7 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 66 % из 1592 чел., чуваши — 31 %.

Примечания 

Населённые пункты Шемуршинского района